Пол А. Эдвардс () — американский  и . Он работал кинооператором различных массовых фильмов, а также был режиссёром нескольких эпизодов во многих сериалах, включая «Остаться в живых», «Грань», «Агенты Щ.И.Т.» и «Однажды в сказке».

Частичная фильмография

Оператор-постановщик 
 Мастер / The Master (1989)
 Глаз незнакомца / Eye of the Stranger (1993)

Видеооператор 
 Бессмертные / The Immortals (1995)
 Вулкан / Volcano (1997)
 Лолита / Lolita (1997)
 Блэйд / Blade (1998)
 Враг государства / Enemy of the State (1998)
 Могучий Джо Янг / Mighty Joe Young (1998)
 Шанхайский полдень / Shanghai Noon (1999)
 Никки, дьявол-младший / Little Nicky (2000)
 Вне времени / Out of Time (2003)
 Застрял в тебе / Stuck on You (2003)
 Гнев / Man on Fire (2004)

Режиссёр 
 Остаться в живых / Lost (ТВ) (2004)
 Что сделала Кейт / What Kate Did (2005)
 Дорога для двоих / Two for the Road (2006)
 Стеклянная балерина / The Glass Ballerina (2006)
 Авиапочта / Par Avion (2007)
 Отшельник / Cabin Fever (2008)
 Остров смерти / This Place Is Death (2009)
 Переменная / The Variable (2009)
 Поступки Кейт / What Kate Does (2010)
 Посылка / The Package (2010)
 Ради чего они погибли / What They Died For (2010)
 Герои / Heroes
 Кровные узы / Kindred (2007)
 Грань / Fringe
 1.02 История повторяется / The Same Old Story (2008)
 1.05 Прибытие / The Arrival (2008)
 2.05 Наука сна / Dream Logic (2009)
 Однажды в сказке / Once Upon a Time
 1.05 Этот тихий голос / Still That Small Voice (2011)
 1.19 Возвращение / The Return (2012)
 2.05 Доктор / The Doctor (2012)
 Агенты «Щ.И.Т.» / Agents of S.H.I.E.L.D.
 1.13 П. У.Т. И. / T.R.A.C.K.S. (2014)
 Готэм / Gotham
 Маска / The Mask (2014)

Ссылки 
 
 Paul A. Edwards, The Sociopath as Hero (Clint Eastwood’s War Prayer), CounterPunch

Операторы-постановщики